

Personnalités 

 Peter Bodenmann (1952-), personnalité politique suisse;
 Simon Bodenmann (1988-), joueur de hockey sur glace suisse;
 Ueli Bodenmann (1965-), rameur suisse.